Cikadagråfågel (Edolisoma tenuirostre) är en fågel i familjen gråfåglar med vid utbredning från Sulawesi i Indonesien till Australien. Artgränserna både inom arten och gentemot dess närmaste släktingar är omtvistade.

Utbredning och systematik 
Systematiken kring cikadagråfågeln är omdiskuterad, där ett antal underarter ofta betraktas som egna arter. Följande lista med underarter och deras utbredning följer IOC med kommentarer om avvikelser:
 edithae – södra delen av Sulawesi
 pererratum – Kaledupa och Tomea i Tukangbesiöarna
 kalaotuae – ön Kalaotoa i Floreshavet
 emancipatum – ön Tanahjampea i Floreshavet
 timoriense – centrala Små Sundaöarna 
 pelingi – Banggaiöarna
 grayi – norra Moluckerna
 obiense – Obi och Bisa i centrala Moluckerna
 amboinense – södra Moluckerna
 matthiae – Stormöarna och St Matthiasöarna i Bismarckarkipelagen
 heinrothi – Niu Briten i Bismarckarkipelagen
 rooki – ön Umboi i Bismarckarkipelagen
 nehrkorni – ön Waigeo utanför västra Nya Guinea
 numforanum – ön Numfoor
 meyerii – ön Biak
 aruense – Aruöarna och låglandet Trans-Fly på södra Nya Guinea
 muellerii – öarna Kofiau och Misool, på Nya Guinea och i D'Entrecasteaux
 tagulanum – Tagula och Lisima i Louisiaderna
 rostratum – ön Rossel i Salomonöarna
 melvillense – norra Australien
 tenuirostre – östra Australien 

IUCN och Birdlife International urskiljer grayi, obiense (inklusive pelingi), rostratum och meyerii (inklusive numforana) som de egna arterna "moluckgråfågel", "obigråfågel", "rosselgråfågel" och "geelvinkgråfågel".

Tidigare behandlades amiralitetsgråfågel, yapgråfågel, palaugråfågel, bismarckgråfågel, gråhättad gråfågel och pohnpeigråfågel som en del av cikadagråfågel och vissa gör det fortfarande.

Släktestillhörighet 
Den liksom flertalet taxa placerades tidigare i Coracina, men DNA-studier visar att det släktet är parafyletiskt visavi drillfåglarna i Lalage.

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar

Gråfåglar
Fåglar i australiska regionen